En anatomie, un muscle zygomatique peut désigner :
 le muscle grand zygomatique ;
 le muscle petit zygomatique.